L'Open de Colombie de squash 2013 est l'édition 2013 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 6 au 11 août 2013 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Nicolas Valderrama.

Peter Barker remporte son  titre face à Omar Mosaad.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2013
Sport en Colombie en 2013
Sport en août 2013